Западноамерика́нская епа́рхия (, ) — епархия Сербской православной церкви на территории штатов США Аляска, Аризона, Калифорния, Колорадо, Гавайи, Айдахо, Монтана, Невада, Орегон, Юта, и Вашингтон, а также на территории Мексики. Кафедра расположена в Алхамбре.

История 
Западноамериканская епархия была создана 10 мая 1963 года, когда Северо-Американская епархия Сербской православной церкви была разделена на 3 епархии. В ведение епископа Западноамерианского кроме нынешней территории также вошло попечение о сербских приходах в Центральной (кроме Мексики) и Южной Америке. 22 мая 1988 года эти территории были переданы Восточноамериканской епархии.

В 1997 году епархия разделилась на 3 наместничества, объединявшие 13 приходов.

21 мая 2009 года решением Священного Архиерейского Собора произошло переустройство кафедр, согласно которому параллельная Американская и Канадская епархия Новограчаницкой митрополии была упразднена, а её приходы располагавшиеся на территории Западноамериканской епархии вошли в состав последней.

Епископы 
 Григорий (Удицкий) (4 августа 1963 — 9 октября 1985)
 Ириней (Гаврилович) (1985—1986) , еп. Нишский
 Савва (Вукович) (1986—1988) в/у, еп. Шумадийский
 Хризостом (Столич) (10 июля 1988 — май 1992)
 Христофор (Ковачевич) (1992—1994) в/у, митр. Среднезападноамериканский
 Иоанн (Младенович) (май 1994 — май 2002)
 Лонгин (Крчо) (май 2002 — май 2006) в/у, митрополит Американский и Канадский
 Максим (Василевич) (с 27 мая 2006)

Монастыри 
 Монастырь преподобного Германа Аляскинского (мужской; Платина, Калифорния)
 Монастырь преподобного Паисия Величковского (женский; Саффорд, Аризона)

Ссылки 
 Званична страница Епархије западноамеричке
 Епархија западноамеричка
 

 
Появились в 1963 году в США
Епархии Сербской православной церкви
Православные епархии США
Православие в Мексике